Ретинопротектор — (от  — сетчатка, и  – защищать) – общее название химических веществ, основной функцией которых является защита сетчатки глаза от внешних (UV- и другие излучения) и внутренних (продукты окисления, сигнглентный кислород и др.) агрессивных факторов. Они должны быть безопасными, обладать ретинотропностью (способностью к концентрации в сетчатке) и обладать антиоксидантным действием – способностью ингибировать оксидантный стресс и нейтрализовать свободные радикалы. Последнее реализуется благодаря наличию гидроксильных групп и сопряженных двойных связей.

Наиболее распространенными природными ретинопротекторами являются:
 Ликопин (один из самых мощных антиоксидантов, синтезируется только в растениях – придает им красный цвет)
 Антоцианы (содержится в плодах и ягодах красного или синего цвета – например в экстракте Черники (лат. Vaccínium myrtíllus)
 Ретинол (витамин A, бета-каротин – жирорастворимый витамин, содержится в продуктах растительного и животного происхождения)
 Лютеин (относится к ксантофиллам, синтезируется только в растениях)

Ретинопротекторы используются в медицине в виде лекарственных препаратов и биологически активных добавок  для защиты сетчатки глаза от воздействия вредных факторов, что помогает сохранить здоровье глаз и предотвратить преждевременные нарушения зрения.

Ссылки 
 Ретинопротекторы 

Антиоксиданты